Saxasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saxasjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Saxasjön, Västergötland, sjö i Marks kommun,

Se även
Saxesjön
Saxsjön, sjö i Åre kommun,  (1,46 km²)
Väster-Saxsjön, sjö i Ånge kommun,  (36,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn